Maulbach steht für:
 Maulbach (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Maulbach (Homberg), Ortsteil der Stadt Homberg (Ohm), Hessen, Deutschland

Siehe auch:
 Maulach